Voia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Voia (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Voia (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

Siehe auch:
 Woja